Makua peut désigner :
les Makua, un peuple d'Afrique australe
le makua, une langue bantoue

Voir aussi 
 Makoua, ville du Congo-Brazzaville.